Склад збірної Гани на чемпіонаті світу 2010 року

	

Докладніше...<noinclude>

Гана
С 2010